

Patronyme
 Baptiste Planckaert, né en 1988, coureur cycliste professionnel depuis 2010.
 Eddy Planckaert, né en 1958, coureur cycliste professionnel de 1980 à 1991.
 Edward Planckaert, né en 1995, coureur cycliste professionnel depuis 2017.
 Emiel Planckaert, né en 1996, coureur cycliste professionnel depuis 2018.
 Jo Planckaert, né en 1970, coureur cycliste professionnel de 1992 à 2004.
 Joseph Planckaert, né en 1934, coureur cycliste professionnel de 1954 à 1965.
 Walter Planckaert, né en 1948, coureur cycliste professionnel de 1969 à 1985.
 Willy Planckaert, né en 1944, coureur cycliste professionnel de 1965 à 1988.

Homonymie de patronyme